Heart and Soul, un film sorti en 1917 ;
 Heart and Soul, un album de Mari Hamada sorti en 1988 ;
 Heart and Soul, un téléfilm sorti en 1989 ;
 Heart and Soul, un coffret de quatre disques du groupe Joy Division sorti en 1997 ;
 Heart and Soul, un single du groupe japonais AAA sorti en 2010.